Rokiccy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Rokiccy herbu Rawicz – polski ród szlachecki